Antennaria (planten), een geslacht van planten uit de composietenfamilie
Antennaria (kevers), een geslacht van loopkevers